Beccard ist der Familienname folgender Personen:

 Imme Beccard (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Luise Beccard-Blensdorf (1881–1956), deutsche Heimatdichterin